Баланофоровые () — семейство двудольных растений, включающее в себя 17 родов и около 120 видов, распространённых в тропических и субтропических областях планеты. Система классификации APG III (2009) включает семейство в порядок , ранее это семейство иногда выделяли в монотипный порядок Баланофороцветные ().

Биологическое описание 
Баланофоровые — мясистые бесхлорофилльные многолетние паразитные травы, характеризующиеся очень высокой специализацией и сильной редукцией всех органов, как вегетативных, так и репродуктивных. Они паразитируют на корнях представителей самых разных семейств двудольных растений, а также на корнях некоторых пальм. Окраска баланофоровых варьирует от жёлтой и бурой, через разные оттенки розового и красного до тёмно-пурпуровой, но никогда не бывает зелёной.

Листья баланофоровых очередные или мутовчатые, чешуевидные.

В клубневидных или корневищеподобных органах баланофоровых соцветия закладываются эндогенно. Они очень разнообразны. Цветки баланофоровых мелкие и всегда однополые, с редуцированным околоцветником и даже без околоцветника. Строение мужских цветков разное у разных родов. Плоды баланофоровых мелкие, ореховидные или почти костянковидные. Семена также очень мелкие, с редуцированным зародышем и относительно обильным эндоспермом.

Роды

Примечания

Литература

Ссылки 
 Balanophoraceae на http://delta-intkey.com
 Balanophoraceae at Parasitic plants

Санталоцветные
Семейства растений